Thelopsis — рід лишайників родини Stictidaceae. Назва вперше опублікована 1855 року.

Класифікація 
До роду Thelopsis відносять 21 вид:

Примітки

Джерела 

 Nylander, W. 1855. Essai d'une nouvelle classification des lichens (second mémoire). Mémoires de la Société Impériale des Sciences Naturelles de Cherbourg. 3:161-202 - P.194

Роди грибів
Stictidaceae
Лишайники